Nsenga peut désigner :
Jonathan N'Senga, né en 1973, un athlète belge
les Nsenga, un peuple d'Afrique australe
le nsenga, leur langue